Olga Lepeshínskaya puede referirse a:

 Olga Borísovna Lepeshínskaya (1871-1963), bióloga rusa.
 Olga Vasiliyevna Lepeshínskaya (1916-2008), bailarina y maestra de ballet ucraniana.